Сафи — многозначное слово.

 Сафи — ветвь пуштунского племени Гаргаш, происходящая из района Кохи Сафи афганской провинции Парван.
 Сафи — город в Марокко на побережье Атлантического океана, административный центр провинции Сафи области Дуккала-Абда.
 Арабское имя ( - «избранник»).
 Сефи I (1611—1642) — шах Ирана.
 Гольпайгани, Сафи Лотфоллах (1919—2022) — иранский религиозный деятель.
 Фамилия
 Сафи, Ильяз Хизбула (род. 1999) — белорусский футболист.

См. также 
 Сафа (значения)
 Сафин

арабские имена